Algodoncillo puede referirse a:

 el nombre de la planta Alchornea iricurana,
 el nombre de la planta Asclepias linaria y otras Asclepias
 el nombre de la planta Robinsonella mirandae